Bat Out of Hell (album), een album van de Amerikaanse zanger Meat Loaf
 Bat Out of Hell (single), een single van dit album
 Bat out of Hell (musical), een musical van Jim Steinman

Homoniem muziekstuk